Theodosiopolis (griechisch ) ist der Name mehrerer Städte, die in der Spätantike von den römischen Kaisern Theodosius I. oder Theodosius II. gegründet bzw. wiedergegründet wurden. Dazu zählen:

 Theodosiopolis in Armenien, heute Erzurum in der Türkei
 Theodosiopolis in Arcadia in Ägypten, siehe Tebtynis (oder Tebtunis), beim heutigen Tell Umm el-Baragat im Gouvernement Al-Fayyum in Ägypten
 Theodosiopolis in Thrakien, siehe Panion, beim heutigen Barbaros in der Türkei 
 Theodosiopolis bei Pergamon in Mysien, siehe Perperene, beim heutigen Bergama in der Türkei
 Theodosiopolis in der Osrhoene, an der Stelle des heutigen Ra's al-'Ayn in Syrien

Siehe auch:
 Aprus, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Theodosiopolis ante Apri, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Titularbistum Theodosiopolis in Arcadia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Titularbistum Theodosiopolis in Armenia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche